Ла Голондрина има више значења:

 Ла Голондрина (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ла Голондрина (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Голондрина (Чапулхуакан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ла Голондрина (Енкарнасион де Дијаз), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Голондрина (Текалитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Голондрина (Агилиља), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Голондрина (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Голондрина (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Голондрина (Тузантла), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ла Голондрина (Катемако), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Голондрина (Ла Перла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ла Голондрина, Ранчо лос Рохо (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику